Desa Jurangjero kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jurangjero (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Jurangjero (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 110,63), 
 Desa Jurangjero (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,97), 
 Desa Jurangjero (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Jurangjero (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,66, long 111,49), 

Robotskapade Indonesienförgreningar